Частков може бити:

 Частков (Сењица), насељено мјесто у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република
 Частков (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Частков (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република